Iso Mäntysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Iso Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,47, long 28,63),  (36 ha)
2. Iso Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,46),  (41 ha)
3. Iso Mäntysaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (1 ha)
4. Iso Mäntysaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (14 ha)
5. Iso Mäntysaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (2 ha)
6. Iso Mäntysaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)

Se även
Suuri Mäntysaari
Pieni Mäntysaari
Mäntysaari
Stora Tallholmen

Robotskapade Finlandförgreningar